Стокгольм 1912 — 8-й по счету турнир северных стран. Он состоялся в Стокгольме в июне 1912 года. Это был один из сильнейших по составу турниров северных стран.

Победу в турнире одержал будущий чемпион мира А. А. Алехин. Он на полтора очка обошел своего главного конкурента Э. Кона. Исход турнира определила их междоусобная встреча. Сначала игравший белыми Алехин добился решающего перевеса, но затем он ошибся, и положение выровнялось. Потом Алехин допустил еще одну ошибку, и преимущество перешло к черным. Однако потом грубо просчитался уже Кон. В результате Алехин одержал победу. Алехин выиграл у всех прямых конкурентов. Из других партий победителя турнира можно выделить еще поединок с Нюхольмом, в котором Алехин оказался сильнее в острой тактической схватке. Комбинацию Алехина, которую Нюхольм оценивал к своей выгоде, увенчал эффектный промежуточный ход.

Турнирная таблица

Побочные соревнования 
Параллельно с главным турниром были проведены другие соревнования. Результаты сильнейшего из них: 1. А. Ларссон (10½ из 15). 2—3. Т. Релфсон и Х. Юнгрен (10). 4. А. Притцель (9½). 5—6. О. Левенборг и Т. Олхейм (9). 7. Х. Кристофферсен (8½). 8—9. Х. Викстрем и Э. Якобсен (8). 10. Я. Брекке (7½). 11. А. Ольсон (6½). 12. Г. Даль (6). 13. Й. Уггла (5). 14—15. Э. Бьёрклунд и Л. Хальд (4,5). 16. Ю. Рос (3½).

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Стокгольме
Шахматные турниры в Швеции
1912 год в шахматах